VPY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chimoio (Mozambico)